Нойбау (нем. Neubau) — топоним.

 Нойбау — седьмой район Вены. 
 Нойбау (Община Ладендорф) — посёлок в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 
 Нойбау (Община Гфёль)  — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Нойбау (Община Рёренбах)  — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.